Fichera ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Fichera (* 1993), italienischer Fechter